Битва при Павии (271)
 Битва при Павии (476)
 Битва при Павии (569)
 Битва при Павии (773)
 Битва при Павии (1431)
Битва при Павии (1512)
 Битва при Павии (1525)
Битва при Павии (1655)